Desa Sambung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sambung (administrativ by i Indonesien, lat -6,91, long 110,80), Jawa Tengah, 
 Desa Sambung (administrativ by i Indonesien, lat -6,90, long 110,79), Jawa Tengah, 
 Desa Sambung (administrativ by i Indonesien, lat -7,07, long 110,75), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar